

Chansons 
 For Once in My Life, de Ron Miller et Orlando Murden, enregistrée pour la première fois en 1965 et popularisée par Stevie Wonder en 1968.

 For Once in My Life, de la chanteuse britannique Melanie B (2013).

Albums 

 For Once in My Life, de Stevie Wonder (1968).
 , de Sylvia Syms (1967)
 , de Tony Bennett (1967)
 For Once in My Life, de Carmen McRae (1967)

 For Once in My Life, album live de  (1969)
 For Once in My Life, de Nancy Wilson (1971)
 Ally McBeal - For Once in My Life, une bande originale de la série Ally McBeal (2001)
 For Once In My Life: A Celebration Of Motown, de Il Divo (2021)

Voir aussi 

 Once in a Lifetime